Гю́нтер Ралль (; ) — третий по числу побед ас в истории, одержал 275 побед (272 — на Восточном фронте); сбил 241 советский истребитель. Совершил 621 боевой вылет, был сбит 8 раз и 3 раза ранен. Его «Мессершмитт» имел личный номер «Чёртова дюжина». Служил в составе 52-й истребительной эскадры вместе с Хартманном и Баркхорном.

Биография 
Ралль родился 10 марта 1918 года в Гаггенау, Баден, в семье предпринимателя. Военную карьеру Ралль начал 4 декабря 1936 года офицером-кадетом 13-го пехотного полка, но быстро покинул пехоту, переведясь в Люфтваффе. 1 сентября 1938 года ему было присвоено звание лейтенанта. Перед началом Второй мировой войны он перешёл в 4-ю эскадрилью 52-й эскадры (4./JG-52). Свою первую победу в воздушном бою Ралль одержал 12 мая (по другим данным — 18 мая) 1940 года (сбил истребитель Curtiss P-36 Hawk), в самом начале Французской кампании, его пилотировал чех Отто Ханцличек, выживший после поражения в бою.

Через два месяца обер-лейтенант Ралль стал командиром 8-й эскадрильи 52-й эскадры Jagdgeschwader 52. Ралль не проявил особого мастерства воздушного бойца в схватках с британскими самолётами. Большую часть своих побед он одержал на восточном фронте. Имея на своём счету 35 побед, 28 ноября 1941 года Ралль получил тяжёлое ранение. Девять месяцев пилот лечился. 3 сентября 1942 года Ралль был награждён Рыцарским крестом за 65 побед в воздушных боях, а 26 октября — Дубовыми листьями за 100 побед, его наградил лично Адольф Гитлер. В июле 1943 года он стал командиром III группы 52-й эскадры Jagdgeschwader 52, третьим в Люфтваффе сбил 200 самолётов врага (29 августа 1943 года), за что был награждён Мечами к Рыцарскому кресту; вторым одержал 250 побед.

В апреле 1944 года, имея на счету 273 победы, Ралль был переведён из Крыма в ПВО Рейха на должность командира II группы 11-й эскадры. В этой должности Ралль сбил ещё два самолёта. 29 апреля лётчик сбил американский Lockheed P-38 Lightning севернее Ганновера. В ночь 12 мая 1944 года II группа 11-й эскадры в составе 16 истребительных групп отражала первый массовый налёт американских самолётов 8-й воздушной армии на объекты нефтепромышленного комплекса Германии. В ту ночь пилот одержал свою 275-ю победу (сбил истребитель P-47), которая стала последней. В том бою пилот получил серьёзное ранение и больше не смог летать. В ноябре 1944 года Ралль стал начальником школы лётчиков-истребителей, а в последние недели войны командовал 300-й эскадрой.

После войны несколько лет Гюнтер Ралль работал в электропромышленности, а затем поступил в воссозданные ВВС ФРГ. Частично именно заслугой Ралля стало появление на вооружении ВВС ФРГ истребителей-бомбардировщиков F-104, сам Ралль возглавил вооружённое этими самолётами подразделение JG-34 и участвовал в разработке модификации F-104G. Он настаивал на замене катапультируемого сидения из соображений безопасности. Военную карьеру пилот завершил в октябре 1975 года, будучи членом военного комитета НАТО.

Гюнтер Ралль умер 4 октября 2009 года в своём доме, через два дня после сердечного приступа. Ралль стал самым результативным немецким асом, который дожил до XXI века.

Примечания

Литература 
 
 Kaplan, Philip (2007). Fighter Aces of the Luftwaffe in World War II. Auldgirth, Dumfriesshire, UK: Pen & Sword Aviation. ISBN 1-84415-460-2.
 
 
 
 Toliver, J. Constable & Toliver, F. Raymond. Fighter Aces of the Lufwaffe. Atglen: PA, Schiffer Military/Aviation History, 1996. ISBN 0-88740-909-1.
 
 Weal, John (2002). German Aces of the Russian Front. Oxford, Uk: Osprey Publishing. ISBN 1-84176-620-8.

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны

Лётчики люфтваффе бундесвера
Военно-воздушные атташе Германии